Шинкарёв — русская фамилия. Женская форма Шинкарёва.

Известные носители 
 Шинкарёв, Василий Степанович (1925—1985) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза.
 Шинкарёв, Виктор Сергеевич (в монашестве Паисий; род. 1988) — епископ Константиновский, викарий Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Шинкарёв, Владимир Николаевич (род. 1954) — художник (группа «Митьки»), писатель.
 Шинкарёв, Всеволод Кузьмич (?—?) — революционер, городской голова Челябинска с 1917 по 1918 год.
 Шинкарёв, Геннадий Николаевич (род. 1967) — советский и белорусский футболист.
 Шинкарёв, Евгений Юрьевич (1981—2010) — русский поэт, блогер.
 
 Шинкарёв, Леонид Иосифович (1930—2022) — российский журналист, писатель, путешественник.
 Шинкарёв, Николай Петрович (1928—2007) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Шинкарёв, Олег Васильевич (род. 1965) — советский и российский футболист.

См. также